«Cavaillon» puede referirse a:

 Cavaillon, comuna francesa del departamento de Vaucluse.
 Cavaillon, comuna haitiana del departamento de Oeste.